

Fumetti 
 PK² – fumetto di fantascienza della Disney Italia avente come protagonista Paperinik

Musica 
 Pk2 – gruppo musicale boliviano

Altro 
1997 PK2 – asteroide.
1988 PK2 – asteroide.